Max Novaresi, all'anagrafe Massimiliano Novaresi (1971) – autore televisivo, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano
Novaresi – abitanti di Novara di Sicilia
Novaresi – abitanti di Novara